Хаджидер:

 Хаджидер — лиман в Одесской области Украины.
 Хаджидер — река в Одесской области Украины.
 Хаджидер — турецкая крепость на месте современного Овидиополя.